Хагањ је насељено место у општини Градец, до нове територијалне организације у саставу бивше општине Врбовец, у Загребачкој жупанији, Хрватска.

Становништво 

На попису становништва 2011. године, Хагањ је имао 504 становника.

Број становника по пописима 

 напомене:

До 1948. исказивано под именом Хагењ.

Национални састав

Попис 1991. 

На попису становништва 1991. године, насељено место Хагањ је имало 506 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Хрватској
Насељена места у Загребачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Општина Градец